Lou Levy – pianista jazz statunitense
Lou Levy – editore musicale statunitense
Louis Levy – compositore inglese